Araripesuchus — род вымерших крокодиломорф из подотряда Notosuchia, живших в верхнем меловом периоде. На данный момент известно шесть видов.

Обнаружение 

Род Araripesuchus был выделен в 1959 году на основе черепа и фрагмента нижней челюсти вида Araripesuchus gomesii из верхнемеловых отложений Бразилии (регион Арарипи), изначально был отнесён к семейству Uruguaysuchidae (в настоящее время нередко выводится из его состава, например у Ortega et al.). Голотип 423-R находится на хранении в Divisao de Mineralogia e Geologia do Departamento Nacional da Producao Mineral, Рио-де-Жанейро. Впоследствии был обнаружен более сохранный образец AMNH 2445, ныне хранящийся в Американском музее естественной истории.

В 1981 году по фрагментам челюстей был описан второй вид данного рода — Araripesuchus wegeneri, обнаруженный в нижнем меле Западной Африки (большинство видов рода найдены в Южной Америке, однако в то время эти континенты ещё не были разделены океаном, см. Гондвана). В настоящее время этот экземпляр находится на хранении в Париже.

Следующие находки были сделаны на территории Аргентины: в 2000 году был описан Araripesuchus patagonicus (голотип MUC-PV 269), а в 2005 — Araripesuchus buitreraensis (MPCA-PV 235).

Пятый вид — Araripesuchus tsangatsangana — выделен в 2006 году на основе находок из верхнемеловых отложений Мадагаскара, это наиболее поздний из известных представителей данного рода. Эта находка также позволила окончательно определить принадлежность A. wegeneri к роду, поскольку у него было обнаружено много схожих черт строения с мадагаскарской находкой.

Шестой вид — Araripesuchus rattoides — найден в Марокко и описан в 2009 году.

Описание 

Araripesuchus являются одним из базальных (ранее других отделившихся от общего ствола и близких к общему предку) ответвлений группы нотозухий. В то время, как эволюция линии крокодиломорф, ведущей к современным крокодилам, пошла по пути приспособления к полуводному образу жизни и засадному хищничеству, нотозухии, включая Araripesuchus, представляли собой полностью наземных животных длиной от одного до двух метров. Строение конечностей указывает на активный образ жизни и способность к быстрому, «собачьему» бегу. Судя по имеющимся находкам, ювенильные экземпляры имели несколько более длинные конечности, чем взрослые особи.

Форма черепа Araripesuchus весьма характерна: челюстной отдел очень короткий по сравнению с современными крокодилами (менее половины от общей длины черепа) и узкий, глазницы и окна, служащие для прикрепления мышц — крупные. Дыхательные отверстия ориентированы вперёд, а не вверх, как у современных крокодилов, что является признаком наземного образа жизни. Как и у многих нотозухий, зубная система гетеродонтная, с четкой дифференциацией зубов по назначению. Большая часть зубов имеет листовидную форму с развитым рельефом и характерными следами износа, демонстрирующими наличие межзубной окклюзии.

Некоторые вопросы вызывает характер питания представителей рода, что связано с уникальным строением их зубной системы. Предполагается, что вид Araripesuchus wegeneri был травоядным или всеядным существом с большой долей растительной пищи в рационе. Его зубы чётко подразделяются на три типа, функционально соответствующие резцам, клыкам и коренным зубам млекопитающих. Однако другие представители рода имеют существенные отличия в строении зубов, что может указывать на иной характер питания, в частности — меньшую долю растительной пищи. Некоторыми исследователями даже предполагается хищный образ жизни большинства видов данного семейства.

Филогения 
Кладограмма, демонстрирующая положение рода Araripesuchus на эволюционном дереве нотозухий:

См. также 
Другие представители верхнемеловых нотозухий с глубокой дифференциацией зубной системы:
 Yacarerani boliviensis
 Pakasuchus kapilimai

Примечания 

Notosuchia
Крокодиломорфы мелового периода
Фоссилии из меловых отложений Аргентины
Фоссилии из меловых отложений Бразилии
Фоссилии из меловых отложений Камеруна
Фоссилии из меловых отложений Мадагаскара
Фоссилии из меловых отложений Марокко
Фоссилии из меловых отложений Нигера
Фоссилии из меловых отложений Туниса